Mark E. Smith (1957–2018) – brytyjski muzyk
 Mark Smith (ur. 1961) – brytyjski inżynier wyścigowy
 Mark Smith – amerykański inżynier dźwięku, laureat Oscara 1993